Василе Урсу — молдавський політик, займав посаду виконуючого обов'язки мера Кишинева, міністр транспорту і дорожнього будівництва.
 Урсу Дмитро Павлович — український африканіст, історик, вчений-енциклопедист, доктор історичних наук, професор.
 Йоан Урсу — румунський фізик.
 Урсу Наталія Олексіївна ( 1.01.1952, Молдова) — художник ДПМ, доктор мистецтвознавства, професор. 
Румунські прізвища